Павел Романенко:
 Романенко, Павел Иванович (1888—?) — церковный сторож, эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Романенко, Павел Степанович  (1907—1994) — советский военачальник, полковник.